Określniki (determinatywy) i ideogramy (logogramy) – grupa znaków hieroglificznych komunikujących czytelnika o jakie znaczenie lub sens danego słowa chodzi. Były zawsze pisane na końcu i "wizualnie" uzupełniały znaczenie fonetyczne słów.

W języku staroegipskim istnieje ogromna grupa słów, które w zapisie transliteracyjnym – w sensie fonetycznym – "wyglądają" zupełnie identycznie, ale posiadają różne lub sprzeczne ze sobą znaczenia. Dlatego ta grupa znaków decydowała dokładnie i precyzowała opisywane rzeczy, zdarzenia oraz czynności.

Ideogramy 
Ideogram – w najprostszej formie – to pojedynczy hieroglif reprezentujący całe słowo, czyli – co przedstawia to dokładnie oznacza (tzw. znaczenie pierwotne), np.:

W kilku przypadkach występują znaki hieroglificzne złączone (podwójne), posiadające jedno znaczenie, np.:

W formie bardziej złożonej – ideogram oznacza także idee powiązane z danym znakiem, czyli – co przedstawia to oznacza wszelkie skojarzenia związane z jego znaczeniem pierwotnym (posiadają wspólny rdzeń słów), np.:

Dodatkowo, niektóre ideogramy z okresu Starego Państwa zostały później – w zupełnie przypadkowy sposób – przeniesione do nowych znaczeń zawierających te same spółgłoski (te same wartości fonetyczne), ale nie zawierające wspólnego rdzenia w słowie, np.:

A ponieważ, pewne słowa były częściej używane niż inne (np. dobry, odpoczywać, stawać się, syn) to spowodowało, że pierwotne znaczenie tych hieroglifów szybko uległo zapomnieniu (np. lutnia, ofiara, żuk, gęś).
Wszystkie ideogramy posiadają wartości fonetyczne. Kilkanaście – posiada podwójne wartości fonetyczne, np.

Fakt posiadania kilku znaczeń fonetycznych ideogramu wynikał z tego, że jeden hieroglif zawierał w sobie "złączone" dwa podobne hieroglify, np.:

Określniki 
Podstawowym zadaniem determinatywów (określników) jest właściwe ustalenie znaczenia słów, zwłaszcza tam, gdzie mogą pojawić się wątpliwości. W formie najprostszej, określniki oznaczają dokładnie to co przedstawiają, np.:

Określniki wywodzą się bezpośrednio od ideogramów. Dlatego, niektóre z nich pełnią jednocześnie funkcje ideogramu i/lub określnika. Rozróżnienie, jaką funkcję w danym słowie pełni konkretny hieroglif zależy m.in. od kontekstu. np.:

Szczególne rodzaje określników to:

Określniki często były przenoszone z jednego słowa do innych, posiadających identyczne spółgłoski (wartości fonetyczne), nawet jeśli znaczenie określnika nie bardzo "pasuje" do znaczenia słowa, np.:

UWAGA:
Często się zdarza, że określniki nie posiadają wartości fonetycznych, chociaż w transliteracji lub zapisach taką wartość im się przypisuje. Takie "przypisane" wartości fonetyczne do hieroglifów w poniższych tabelach opisane są w nawiasach klamrowych { }.

Tabele hieroglifów określników i ideogramów 
Hieroglif podzielone są na kategorie i uporządkowane według listy znaków hieroglificznych A. Gardinera.

A – Człowiek (mężczyzna) i jego stany

B – Kobieta i jej stany

C – Antropomorficzne bóstwa

D – Części ciała człowieka

E – Ssaki

F – Części ciała ssaków

G – Ptaki

H – Części ciała ptaków

I – Płazy, gady, itp.

K – Ryby i części ciała ryb

L – Bezkręgowce i mniejsze zwierzęta

M – Drzewa i rośliny

N – Niebo, ziemia i woda

O – Budynki, części budynków, itp.

P – Statki i części statków

Q – Meble domowe i pogrzebowe

R – Meble świątynne i tajemnicze symbole

S – Korony, stroje i laski

T – Wojna, polowanie, rzeź

U – Rolnictwo, rzemiosło i zawody

V – Liny, włókna, kosze, torby, itp.

W – Naczynia kamienne i gliniane

X – Bochenki i ciasta

Y – Pisanie, gry, muzyka

Z – Kreski, znaki pochodzące z hieratyki, figury geometryczne

Aa – Niesklasyfikowane (nieokreślone)

Zobacz też 
 Pismo hieroglificzne
 Hieroglify jednoliterowe
 Hieroglify dwuliterowe
 Hieroglify trzyliterowe
 Lista znaków hieroglificznych Alana Gardinera
 Lista wszystkich hieroglifów dostępnych w czcionkach Unikodu wraz z listą Gardinera
 hieroglificzna czcionka blokowa w standardzie Unikod

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Erman Adolf, Breasted James Henry (translated by), Egiptian grammar. Williams and Norgate, Henrieta Street, Covent Garden, London and 20 South Frederick Street, Edinburgh 1894.
 Roeder Günter (prof. University of Breslau), Mercer Samuel A.B. (translated by), Short Egiptian Grammar. New Haven: Yale University Press; London: Humphrey Milford; Oxford: Oxford University Press, Leipzig 1920.
 Gardiner Alan H. (Sir), Egyptian Grammar. The Griffith Institute 1973.

Linki zewnętrzne 
 
 

Pisma egipskie